Cartina – nome comune della cartina per sigarette
 Cartina – nome comune della cartina di tornasole
 Cartina – sinonimo di carta geografica